Mario Anelli – geologo italiano
Mario Anelli – militare italiano